Lijst van burgemeesters van Laren (Gelderland) (voormalige Nederlandse gemeente)
Lijst van burgemeesters van Laren (Noord-Holland) (bestaande Nederlandse gemeente)